Akashi se poate referi la:

 Yasushi Akashi, un diplomat japonez.
 Podul Akashi-Kaikyo, un pod suspendat în Japonia, între insulele Honshū și Awaji.
 Municipiul Akashi, o localitate în Japonia, în prefectura Hyōgo.
 Strâmtoarea Akashi.
 Asteroidul 5881 Akashi, un corp ceresc numit după municipiul Akashi.